Ташево је насеље у Србији у општини Пријепоље у Златиборском округу. Према попису из 2011. било је 1974 становника.

Демографија 
У насељу Ташево живи 1444 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 32,6 година (32,0 код мушкараца и 33,2 код жена). У насељу има 524 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3,93.

Становништво у овом насељу веома је нехомогено.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)

Општина Пријепоље
Насељена места у Златиборском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији